Айтон () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 
 Вільям Айтон (; 1731–1793) — шотландський ботанік та садівник.
 Вільям Таунсенд Айтон (; 1766–1849) — англійський ботанік та садівник

Топонім 
 Айтон () — село у повіті Клуж в Румунії.
 Айтон () — комуна у повіті Клуж в Румунії.

Прізвища